Gerhard Biller ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Biller (Drehbuchautor), deutscher Drehbuchautor
 Gerhard Biller (Basketballspieler), deutscher Basketballspieler